Българи може да се отнася за:
 българи – етническа група (виж също Българска нация)
 села в България
 Българи – в област Бургас
 Българи – в област Габрово
 „Българите“ – документален филм на Пламен Петков за произхода на прабългарите

Вижте също 
 Българин – село в община Харманли
 Българево – село в община Каварна
 „Българан“ – вестник